Nicolas Haas (1969-), auteur-compositeur-interprète français;
Nicolas Haas (1996-), footballeur suisse.